Adãozinho é o apelido de vários futebolistas brasileiros:

Adão Nunes Dornelles (1923-1991), atacante do Internacional;
Adão Ambrósio (1951-2011), atacante do Corinthians;
José Amadeu Elvino (1968), volante do São Caetano e Palmeiras.

Desambiguações de esportes